Lista 340 gmin w departamencie Lot we Francji.

Gminy we Francji